Plaats in Indonesië
 Kampung Bugis (Buleleng), een plaats in het bestuurlijke gebied Buleleng in de provincie Bali
 Kampung Bugis (Tanjungpinang Kota), een plaats in het bestuurlijke gebied Tanjung Pinang in de provincie Riouwarchipel